Villa Clara (província) — de Cuba
Fútbol Club Villa Clara — clube de futebol cubano
Villa Clara (Argentina) — município da província de Entre Ríos

Desambiguações de topônimos